

Persone 
 Raffaele Fitto (n. 1969), politico italiano
 Salvatore Fitto (1941-1988), politico italiano

Luoghi
Fitto di Cecina – palazzo scomparso, nucleo originario dell'insediamento di Cecina, in provincia di Livorno

Pagine correlate 
Affitto
Canone d'affitto (detto fitto)